Ein Taper ist
eine Faseroptik; siehe Taper (Faseroptik)
ein konisch geformter Stift zum Dehnen von Piercings, siehe Dehnungsstift
ein Fan, der ein Live-Konzert mitschneidet. Einige Bands erlauben solche Mitschnitte.

Weitere Bedeutungen:
Taper-Buchse/-Spannbuchse, eine konische Spannvorrichtung zur Fixierung von Elementen auf einer Welle